Dit artikel beschrijft de prestaties van de Engelse voetbalclub Sunderland AFC in het seizoen 2007–2008. Het was het eerste seizoen dat de club uit Sunderland uitkwam in de hoogste divisie van het Engelse profvoetbal, de Premier League, na de degradatie in 2006. De club stond onder leiding van de voormalig Ierse international Roy Keane.

Premier League

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van Sunderland, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Roy Keane opnieuw als vijftiende eindigden in de Premier League.

FA Cup

Wedstrijden

Football League Cup

Wedstrijden

Sunderland AFC naar seizoen
Engelse voetbalclub 2007/08